Roxana fue el nombre de una serie de mujeres de alto rango en la antigua Persia, y puede referirse a:

División Administrativa 

 Roxana (Pococí), distrito de la provincia de Limón en Costa Rica.
 Roxana (Illinois), villa del condado de Madison en el estado estadounidense de Illinois.

Personajes Históricos 

 Roxana, esposa de Cambises II mencionada por Ctesias.
 Roxana, hija de Oxiartes y esposa de Alejandro Magno.